Bernard Fein, (1926-1980), acteur, scénariste, réalisateur et producteur américain.
 Georg Fein (1803-1869), journaliste et homme politique allemand, considéré comme un des pionniers socialistes et du nationalisme libéral allemand. Il eut un rôle important durant le Vormärz.
 Jacques Fein (1938-2017), orphelin franco-américain de la Shoah. Ses parents d'origine polonaise arrivés en France dans les années 1930 seront déportés et assassinés à Auschwitz.  Jacques et sa jeune sœur Annette sont hébergés par une famille catholique française, puis adoptés par une famille américaine après la guerre.

Patronyme juif